

Населені пункти та їхні частини
 Поніква — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Поніква — село в гміні Ґарбатка-Летнісько Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Поніква — частина села Ящурова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поніква — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Пониква

Примітки